Клъстер ( – група, струпване) – обединение на няколко еднородни елемента, което може да се разглежда като самостоятелна единица, притежаваща определени свойства.

При информационните технологии:
 Клъстерът като подмножество от резултатите на търсачка, свързани от една тема;
 Клъстер – единица заделено дисково пространство определено за файлове и директории;
 Клъстер – група компютри, обединени от високоскоростна магистрала за връзка и представляваща от гледна точка на потребителя единен апаратен ресурс;
 също група от сървъри, обединени логически и способни да обработват идентични заявки и използващи се като единен ресурс;
 Клъстер – обединение на данни от различни таблици с цел ускоряване на изпълнението на сложни заявки;
В математиката:
 Клъстерен анализ – клас от родствени елементи на статистическа съвкупност;
В астрономията:
 Звезден клъстер (звезден куп) – група звезди, свързани една с друга от гравитационното привличане;
 Галактически клъстер – суперструктура, съставена от множество галактики.

Други:
 Клъстер (градостроителство) – териториално образование в мегаполиса, обособено като относително автономна единица и обезпечаващо на своите жители пълен набор от градски функции (жилищни, административно-делови, търгово-развлекателни, рекреационни);
 Клъстер (химия) – сложно обединение на няколко атома или молекули;
 Клъстер (ядрена физика) – корелирана група от елементарни частици;
 Клъстер (лингвистика) — група от близки езици или диалекти;
 Клъстер (икономика) – концентрирана в някаква територии на група взаимосвързани компании;
 Клъстер (музика) — многозвучие, запълване на цялото акустичното пространство, или създаване на шум. На пиано клъстерите се получават с помощта на натискане с юмруци, длан или лакът върху клавиатурата.
 Клъстерен акорд;
 Клъстер гени при еукариотите;
 Кластер Кълбесто-дъждовен облак.